Hesselbach (Bad Laasphe), een plaats in de Duitse gemeente Bad Laasphe, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Hesselbach (Gummersbach), een plaats in de Duitse gemeente Gummersbach, deelstaat Noordrijn-Westfalen
 Hesselbach (Hesseneck), een plaats in de Duitse gemeente Hesseneck, deelstaat Hessen